Кастельфранко ():

Города Италии 
 Кастельфранко-Венето
 Кастельфранко-Эмилия

Коммуны Италии 
 Кастельфранко-ин-Мискано — коммуна в Италии, в регионе Кампания, в провинции Беневенто
 Кастельфранко-ди-Сотто
 Кастельфранко-ди-Сопра

Люди 
 Джорджо Барбарелли да Кастельфранко, более известный как Джорджоне — итальянский художник